

Geografia 
 Pori – città della Finlandia
 Distretto di Pori – distretto della Finlandia
 Pori - villaggio estone
 Porí – isola greca

Altro 
 1499 Pori – asteroide della fascia principale
 Pori – album dei Circle del 1998

Pagine correlate 
 Poro
 Porri